Тарнова има више значења:

 Тарнова (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Тарнова (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Тарнова (Арад), општина у округу Арад у Румунији
 Општина Тарнова (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији